bł. Dominik (zm. 1260) – dominikanin z Sandomierza, męczennik
 bł. Dominik Spadafora (1450–1521) – włoski dominikanin, apostoł środowiska lokalnego
 bł. Dominik Castellet Vinale (1592–1628) – kataloński dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Dominik Yamada (zm. 1622) – japoński męczennik
 bł. Dominik Nakano (1603–1622) – japoński męczennik
 bł. Dominik Magoshichi (zm. 1622) – japoński męczennik
 bł. Dominik od Różańca (ok. 1601–1622) – japoński dominikanin, męczennik
 bł. Dominik Shobyōye (zm. 1628) – japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Dominik Nihachi (1626–1628) – japoński męczennik
 bł. Dominik Lentini (1770–1828) – włoski ksiądz
 bł. Dominik od Matki Bożej (1792–1849) – włoski pasjonista, teolog
 bł. Dominik Maria z Alboraya (1872–1936) – hiszpański amigonianin, męczennik
 bł. Dominik Jędrzejewski (1886–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Dominik Iturrate Zubero (1901–1927) – baskijski trynitarz

Zobacz też: Święty Dominik